Франсуа́ Ина́р (; 27 сентября 1941, Нёйи-сюр-Сен — 19 сентября 2008) — французский антиковед, изучавший историю поздней Римской республики.

Биография 
Преподавал в Университете Париж X, Университете Ле-Мана, Университете Лилль III, Специальной военной школе Сен-Сира, Университете Кан Нижняя Нормандия (1983—1989), Университете Париж IV — Сорбонне (1989—2008). Занимал пост ректора академии Реймса (1995—1999).

Автор и переводчик 11 книг, автор более 40 статей.

Книги 
Наиболее известны его труды:
 Les Proscriptions de la Rome républicaine. Roma, 1985.
 Sylla. Paris, 1985.
 Histoire de Rome. Des origines à Auguste. Paris, 2000.

Издания на русском языке 
 Сулла. Ростов н/Д: Феникс, 1997. ISBN 5-222-00087-7.

Примечания

Ссылки 
 Биография Франсуа Инара на сайте Университета Париж-IV 
 Биография Франсуа Инара как ректора академии Реймса (на сайте Университета Реймса Шампань-Арденн) 

Историки Франции
Историки по алфавиту
Антиковеды Франции
Преподаватели вузов Франции
Переводчики Франции